Ambler kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Ambler (Alaska)
Ambler (Pennsylvania)